Drohiczyn – miasto w powiecie siemiatyckim, w województwie podlaskim
 Drohiczyn –  w latach 1795–1863 samodzielne miasto Drohiczyn (Ruski)
 Drohiczyn – miasto na Białorusi, siedziba powiatu, w obwodzie brzeskim
 Drohiczyn – gmina miejsko-wiejska w województwie podlaskim, w powiecie siemiatyckim

Zobacz też 
 Bitwa pod Drohiczynem
 Dekanat Drohiczyn
 Drohiczyn (gromada)
 Gmina Drohiczyn (ujednoznacznienie)
 Ziemia drohicka